Cola je lahko:
 palec - enota za dolžino
 Cola - znanstveno ime za rod okoli 125 vrst visokih dreves iz družine slezenovk.